Hamburg-Lübeck steht für:
 Bahnstrecke Hamburg-Lübeck
 Flughafen Lübeck
 Hamburg-Lübecker Chaussee
 Hamburg–Lübeck, 1937 eröffnetes Teilstück der heutigen A 1 (damals RAB 18), siehe Bundesautobahn_1 #Hamburg–Lübeck